La Roam est une association au service des sociétés d'assurance mutuelle (SAM) depuis près de 170 ans. Elle a été créée en 1855 par un ensemble de directeurs de SAM souhaitant se regrouper afin de dialoguer sur leur statut mutualiste et défendre l'assurance sous la forme de mutuelle, alternative aux société de capitaux.

Histoire 
Créée en 1855 par un ensemble de directeurs de sociétés d'assurance mutuelle pour dialoguer sur leur statut mutualiste et défendre l’assurance sous la forme de mutuelle, alternative aux sociétés de capitaux. Aujourd’hui ce syndicat professionnel français regroupe 48 sociétés soumises à la réglementation du Code des Assurances et au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (Autorité de contrôle des assureurs en France).

La Roam rassemble des SAM (une SAM est une société d'assurance mutuelle sans capital social, géré collectivement par ses assurés qui sont ses sociétaires et qui agit dans leur meilleur intérêt) :
 professionnelles (professionnels du bâtiment, de la santé, de l’alimentaire…)
 à caractère régional ou national
 généralistes (dommages ou vie)
 spécialisées (retraite, tontine, grêles)
 avec ou sans intermédiaires commissionnés

Depuis quelques années, une dizaine de sociétés d'assurance (SA) partageant des valeurs mutualistes communes ont également adhéré à l'association.

Elle est présidée par André Renaudin depuis 2014.

En 2022, elle représente 72 sociétés d’assurances mutuelles.

Articles connexes

Notes et références 

Mutualité
Organisation professionnelle en France
Assurance en France
Organisme fondé en 1855
Économie sociale en France
Entreprise adhérente à l'Amice